Thomas Graves ou Tom Graves peut faire référence à:

  (1580-1635), colon américain ;
 Thomas Graves (amiral) (1747?-1814), amiral britannique, cousin du  Graves ;  
 Thomas Graves (1725-1802),  Graves, amiral britannique ;
 Thomas Graves (1775-1830),  Graves, membre du Parlement britannique ;
 Thomas Graves Law (1836-1904), prêtre oratorien anglais ;
 Thomas Graves Meredith (1853-1945), juriste canadien ;
 Thomas Ashley Graves, Jr. (fl. 1980), vingt-troisième président du Collège de William et Mary ;
 Thomas J. Graves (1866-1944), militaire américain ;
 Tomás Graves, écrivain et musicien, fils de Robert Graves ;
 Tom Graves (né en 1955), ancien joueur de football américain ;
 Tom Graves (né en 1970), Membre de la Chambre des représentants pour la Géorgie.